Le nom de «  » est porté par plusieurs  :
 , patriarche de Kiev et de toute la Rus' de 1049 à 1051 ;
 , évêque de  de 1216 à 1229 ;
  (décédé en 1233), métropolite de Kiev et de toute la Rus de 1225 à 1233 ;
 Cyrille de Moscou (1946-), patriarche de Moscou et de toutes les Russies depuis 2009.